Privacy
 Privé-eigendom
 Privé (weekblad), een Nederlands weekblad
 Privé (Zone Stad), aflevering van televisieserie